Ran kan henvise til flere artikler:
Ran (gudinde) – Ægirs kone i nordisk mytologi
Ran (kriminalitet) – en form for tyveri
Ran (film) – en japansk film fra 1985 instrueret af Akira Kurosawa